В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Катарину Малеєву 6-1, 6-7, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Катарина Малеєва (чвертьфінал)
 Катарина Малеєва (фінал)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
 Наталі Тозья (півфінал)
 Барбара Паулюс (3-тє коло)

 Гелен Келесі (3-тє коло)
 Раффаелла Реджі-Конкато (3-тє коло)
 Клаудія Порвік (2-ге коло)
 Манон Боллеграф (2-ге коло)
 Лариса Нейланд (2-ге коло)
 Жюлі Алар-Декюжі (1-ше коло)
 Лорі Макніл (3-тє коло)
 Регіна Райхртова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)